Snotaap, een scheldwoord
Lommerd, in het oude gezegde "iets naar snotneus brengen"
Olielamp, een lamp met olie als brandstof
Snotneus Ahoy, een Nederlands hoorspel
Het Snotneusje, een Amsterdams draaiorgeltje